Stand by Your Man est une chanson de Tammy Wynette enregistrée en 1968.
 Stand by Your Man est un téléfilm américain réalisé par Jerry Jameson, diffusé en 1981.
  est une sitcom américaine diffusée en 1992.